Carles d'Orleans o Carles I d'Angulema (?, 1459 -?, 1496), Comte d'Angulema i de Périgord (1467 - 1496).
 Carles I d'Orleans (París, 1394 - Amboise, 1465), príncep de França, duc d'Orleans i duc de Valois (1407 -1465).
 Carles II d'Orleans (Saint Germain-en-Laye, 1522 - Forestmontier, 1545), príncep de França, duc d'Orleans i d'Angulema
 Carles III d'Orleans (Saint-Germain-en-Laye, 1550 - Vincennes, 1574), Duc d'Orleans (1550 -1560) i rei de França (1560 -1574).